Зинаида Васильевна Такшеева () — советская и российская поэтесса, писательница. Член Союза писателей России с 1992 года. Лауреат литературной премии имени Гоголя (2006), лауреат Всероссийской литературной премии имени П.Ершова (2006).

Биография 
Родилась в селе Емецк Холмогорского района Архангельской области 5 июля в 1930 году. Завершила обучение в 10 классе Емецкой средней школы и стала обучаться профессии фельдшер в фельдшерско-акушерской школе в городе Архангельске. В 1953 году, завершив обучение и получив специальность, она уехала жить и работать в город Ленинград. Трудилась в лечебных учреждениях. В Петергофе вошла в литературное объединение. С 1957 года её поэтические произведения стали публиковаться в журналах «Новый мир» и «Север» и в еженедельнике «Литературная Россия». В 1978 году она скомплектовала свой авторский сборник стихов «Двина моя, Двина», который был издан только в 1985 году.

В 1990 году в Санкт-Петербурге в свет вышла первая её книга прозы «Долгая-короткая жизнь», а в Париже, в издательстве «Беседа» в этом же году была выпущена вторая книга прозы «Сны в белую ночь». С 21 ноября 1991 года она являлась членом Союза писателей. В октябре 1994 года в Санкт-Петербурге была издана книга «Беломорские сказы от Зинаиды Такшеевой». С 1995 по 2011 год издательская программа оказала писательнице помощь и выпустила ещё несколько книг прозы и сказок.

Проживала в Петергофе, писала прозаические произведения. Умерла 26 января 2015 года в Петергофе, была похоронена в родном селе Емецке.

Библиография 
Книги:
 Такшеева Зинаида «Долгая-короткая жизнь» (1990).
 Такшеева Зинаида «Сны в белую ночь» (1990).
 Такшеева Зинаида «Беломорские сказы от Зинаиды Такшеевой» (1994).
 Такшеева Зинаида «Антиной из Петергофа» (1997).
 Такшеева Зинаида «Сказов и сказок Беломорья» (1999).
 Такшеева Зинаида сборник рассказов «Нечаянная встреча» (2001).
 Такшеева Зинаида «Вопрос странника Йолу» (2002).
 Такшеева Зинаида «Сказки Беломорья и Финского побережья» (2003).
 Такшеева Зинаида сборник рассказов «Осенний дуэт» (2004).
 Такшеева Зинаида сборник «Однажды в субботу» (2006).

Награды и премии  
 2006 - лауреат литературной премии имени Гоголя, за сборник «Однажды в субботу»;
 2006 - лауреат Всероссийской литературной премии имени П.Ершова, за книгу «Сказки Беломорья и Финского побережья».

Примечания

Ссылки 
 Зинаида Такшеева. Писательница и поэтесса из Помор
 Писательница Зинаида Такшеева
 Такшеева - поэтесса и писательница
Члены Союза писателей России